Lindroth ist der Familienname folgender Personen:

 Eric Lindroth (1951–2019), US-amerikanischer Wasserballspieler

 Niki Lindroth von Bahr (* 1984), schwedische Regisseurin und Animatorin